Gorzo este numele de familie al mai multor persoane.

 Andrei Gorzo, critic de film și jurnalist român
 Iulia Gorzo, traducătoare română, sora lui Andrei Gorzo
 Dumitru Gorzo, artist plastic român